Dagana, département du Tchad ;
Dagana, département du Sénégal ;
Dagana, ville du Sénégal ;
Dagana, district (dzongkhag) du Bhoutan.